Labidostomma är ett släkte av spindeldjur. Labidostomma ingår i familjen Labidostommidae. 

Labidostomma är enda släktet i familjen Labidostommidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Labidostomma